Ripoll peut désigner :

Toponyme 

 Ripoll, ville de la province de Gérone, en Catalogne (Espagne).

Patronyme 

 Bernard Fernand Ripoll (1966), homme politique australien ;
 Céline Ripoll (1977), conteuse française ;
 Emilio Castelar y Ripoll (1832-1889), homme politique espagnol ;
 José Joaquín Ripoll (1959), homme politique espagnol ;
  (1964), réalisatrice espagnole ;
 Shakira Isabel Mebarak Ripoll dite Shakira (1977), est une auteure-compositrice-interprète colombienne ;
 Sylvain Ripoll (1971), footballeur et entraîneur français.

Divers 
 Monastère de Ripoll, monastère bénédictin.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique